Als Eisenbahnrecht bezeichnet man die gesamte Gesetzgebung zum Schienenverkehr.

Internationales Eisenbahnrecht 

 Übereinkommen über die internationale Rechtsordnung der Eisenbahnen 1923
 Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) 1980, einschl. CIV, CIM, RID u. a.
 Regolamento Internazionale delle Carrozze (RIC, Vereinbarung über den Austausch und die Benutzung der Reisezugwagen im internationalen Verkehr)
 Regolamento Internazionale Veicoli (RIV) über Güterwagen

Gemeinsames Recht der EU:

 Eisenbahnrecht (Europäische Union)

Nationale Rechtsmaterien 

 Eisenbahnrecht (Deutschland)
 Eisenbahnrecht (Vereinigte Staaten)
 Eisenbahnrecht (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch  
 Eisenbahn – grundlegende Definition
 Eisenbahngesetz